Tutilius ist der Gentilname folgender Personen:

 Lucius Tutilius Lupercus, römischer Statthalter 115
 Lucius Tutilius Lupercus Pontianus, römischer Konsul 135
 Lucius Tutilius Pontianus Gentianus, römischer Senator des 2. Jahrhunderts